Cibola (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona.
 Cibola County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico.
 Cibola National Forest, een bosgebied in de staten New Mexico en Oklahoma.
 Zeven Steden van Cibola, zeven legendarische Indiaanse steden die zich ergens in het zuidwesten van de V.S. zouden bevinden.